De EHF Champions League 2012-13 is de 53ste editie van de EHF Champions League en het 20ste seizoen onder de auspiciën van de EHF. THW Kiel is de titelhouder. De final four wordt gespeeld op 1 en 2 juni 2013.

Speeldagen

Kwalificatie
De 3 winnaars van de kwalificatietoernooien plaatsen zich voor de groepsfase.

Kwalificatietoernooi 1
Locatie:  Sportski Centar Vozdovac, Belgrado

Kwalificatietoernooi 2
Locatie:  Rykkinnhallen, Rykkinn

Kwalificatietoernooi 3
Locatie:  Sala Sporturilor, Constanța

Wild card tournament
Locatie:  Palais des Sports JF Krakowski, Saint-Raphaël

Groepsfase
De loting voor de groepsfase vond plaats in het Gartenhotel Altmannsdorf in Wenen op 6 juli 2012.

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Groep C 

|}

Groep D 

|}

Knock-outfase

Laatste 16
De loting vond plaats op 26 februari 2013 in Wenen, Oostenrijk. De eerste wedstrijden werden gespeeld van 13-17 maart , en de returns van 20-24 maart 2013.

|}

Kwartfinale
De loting voor de kwartfinales vond plaats op 26 maart 2013. De heenwedstrijden werden gespeeld op 20 april & 21 april en de returns op 27 en 28 april 2013.

|}

Final Four

Zie ook

 EHF Champions League vrouwen 2012/13

 EHF Cup mannen 2012/13
EHF Challenge Cup mannen 2012/13

Externe link
 EHF Champions League (officiële website)

Handbal in 2012
Handbal in 2013
Europese handbalcompetitie